Balakend – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Balakend – centro abitato del distretto di Saatlı, in Azerbaigian
 Balakənd – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian